Джордж Эдвард Лэрнер (; 7 февраля 1875, Лэнгли, Беркшир — 4 марта 1949, Брайтон) — британский легкоатлет, двукратный чемпион летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 в Лондоне Лэрнер участвовал в обеих дисциплинах по спортивной ходьбе на дистанциях 3500 м и 10 миль, выиграв каждое соревнование.

Примечания

Ссылки 
 Джордж Лэрнер на sports-reference.com 

Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Спортивные ходоки Великобритании